Хесус Клавериа Домингес (; род. 4 января 1968, Баракальдо, Испания), более известный как просто Хесус — испанский футболист, игрок в мини-футбол на позиции вратаря. Более всего известен выступлениями за испанский клуб «Бумеранг Интервью» и сборную Испании по мини-футболу.

Биография 
Вся игровая карьера Хесуса связана с клубом «Бумеранг Интервью», за который он играл почти 20 лет. За это время он семь раз становился чемпионом Испании, пять раз выигрывал национальный кубок и шесть раз суперкубок. Также он дважды с интервалом в 13 лет помогал клубу добиться звания сильнейшей команды Европы: в 1991 году «Бумеранг Интервью» выиграл Турнир Европейских Чемпионов, а в 2004 году Кубок УЕФА по мини-футболу. Под конец карьеры Хесуса он стал обладателем и Межконтинентального Кубка.

На протяжении многих лет Хесус являлся главным вратарём сборной Испании по мини-футболу. Он участвовал в трёх чемпионатах мира (1992, 1996 и 2000), на которых выиграл полный комплект медалей — бронзу, серебро и золото соответственно. Он стоял на воротах испанской сборной и в финале чемпионата 1996 года, и в финале чемпионата 2000 года. Во-многом именно его яркая игра позволила испанцам выиграть второй из них и стать чемпионами мира. Также Хесус дважды выигрывал в составе сборной Чемпионат Европы (1996 и 2001).

После завершения игровой карьеры Хесус не покинул «Бумеранг Интервью» и занял пост его генерального директора.

Достижения 
 Чемпион мира по мини-футболу 2000
 Серебряный призёр чемпионата мира по мини-футболу 1996
 Бронзовый призёр чемпионата мира по мини-футболу 1992
 Чемпион Европы по мини-футболу (2): 1996, 2001
 Серебряный призёр Чемпионата Европы по мини-футболу 1999
 Победитель Турнира Европейских Чемпионов по мини-футболу 1991
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу 2003/04
 Обладатель Межконтинентального Кубка по мини-футболу 2005
 Чемпион Испании по мини-футболу (7): 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1995/96, 2001/02, 2002/03, 2003/04
 Обладатель Кубка Испании по мини-футболу (5): 1987, 1990, 1996, 2001, 2004
 Обладатель Суперкубка Испании по мини-футболу (6): 1991, 1992, 1997, 2002, 2003, 2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FutsalPlanet.com

Игроки в мини-футбол Испании
Чемпионы мира по мини-футболу
Чемпионы Европы по мини-футболу